słup – element konstrukcyjny
 słup – osoba wykorzystana przez przestępców w organizacji oszustwa

 Lokalizacje
 Słup – wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie jaworskim, w gminie Męcinka 
 Słup – wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie średzkim, w gminie Środa Śląska 
 Słup – wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie wołowskim, w gminie Wińsko 
 Słup – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie grudziądzkim, w gminie Gruta 
 Słup – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie garwolińskim, w gminie Parysów 
 Słup – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie gostynińskim, w gminie Szczawin Kościelny 
 Słup – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie ostrowskim, w gminie Szulborze Wielkie 
 Słup – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie braniewskim, w gminie Lelkowo
 Słup – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie działdowskim, w gminie Lidzbark
 Słup – dawna gmina wiejska w województwie wrocławskim
 Słup – dawna gromada w powiecie grudziądzkim
 Słup – dawna gromada w powiecie działdowskim
 Zalew Słup – zbiornik retencyjny na Nysie Szalonej położony na Przedgórzu Sudeckim w województwie dolnośląskim, powiecie jaworskim, gminie Męcinka

 Inne
 Słup – ostaniec skalny na Wyżynie Olkuskiej
 Słup – szczyt w Sudetach
 „SŁUP” – amatorski zespół teatralny działający od 1982 roku w Łodzi
 Słup – skałka położona w Sudetach Zachodnich, w paśmie Karkonoszy

 Zobacz też
 pal, Słupy, Słup Pierwszy, Słup Drugi, Słup-Kolonia, słup drogowy w Koninie, słup trakcyjny, słup ogłoszeniowy, Słup Pokoju, słup przeciwczołgowy, słup słoneczny, Słup Stobiego, Zalew Słup